Bolha é uma estrutura globular, cheio de gás, que se forma em alguma substância líquida ou pastosa ao ser agitada ou por motivo de ebulição ou fermentação.

Ou ainda:
 Bolha (estomatologia)
 Bolha (medicina)
 Bolha especulativa
 Bolha financeira
 Bolha ionosférica
 Bolha da Internet
 Bolha do alicate
 A Bolha - banda brasileira de rock
 O Bolha - telenovela brasileira de 1969
 Classificação Bolha
 Memória bolha
 Plástico-bolha

Desambiguações de artes